Dolomite steht für:
 Dolomite, italienischer Hersteller von Wintersportbekleidung

Automodelle der Marke Triumph:
 Triumph Dolomite (1972–1980 gebaut)
 Triumph Dolomite (1937–1939)
 Triumph Dolomite Straight Eight (1934/35)

Siehe auch:
 Dolomit
 Dolemite
 Dolomiten (Begriffsklärung)
 Dolomiti